Turčišće (mađarski Törökudvar, kajkavski Torčošče) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Domašinec, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 588 stanovnika te 183 obiteljskih kućanstava.

Povijest

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji